Gottfried Suevus ist der Name folgender Personen:

* Gottfried Suevus der Ältere (1615–1659), polnischer Rechtswissenschaftler
 Gottfried Suevus der Jüngere (1652–1718), deutscher Rechtswissenschaftler